Världsmästerskap 1968 kan avse:

Formel 1-VM 1968
Roadracing-VM 1968
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1968
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1968
Världsmästerskapen i konståkning 1968
Världsmästerskapen i orientering 1968